Национальный чемпионат I 1939/1940 () — 37-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1939/1940
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1939 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1940 году